Urbis steht für:

 Urbès, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich (deutscher Name)
 Urbis (Kultur- und Ausstellungszentrum), in Manchester, UK
 urbis, Genitiv des lateinischen Wortes urbs

Siehe auch:
 Urbs, Urbès